Felipe Cerquize (Rio de Janeiro, 5 de julho de 1958) é um compositor, poeta, engenheiro químico, cantor e violinista brasileiro.

Discografia 
 Minas Real (2012)
 Léguas (1999)

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Poetas do estado do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Violinistas do estado do Rio de Janeiro
Engenheiros químicos do Brasil